«Синяя комната» () — картина испанского и французского художника Пабло Пикассо, написанная в 1901 году маслом на холсте. Размер — 50,5 × 61,5 см. Находится в музее современного искусства «The Phillips Collection» в Вашингтоне.

История и описание 
«Синяя комната» создана вскоре после парижской выставки, проходившей в галерее Амбруаза Воллара. Это одна из самых ранних работ голубого периода. В ней ещё видно сильное влияние Эдгара Дега и Анри де Тулуз-Лотрека. Колорит холста составлен из голубовато-синих оттенков. Яркие цветные покрывала, ковёр и букет цветов на столе лишь подчёркивают холодную тональность картины. На стене висит афиша «Мэй Милтон» недавно умершего Тулуз-Лотрека как дань памяти художнику. Пикассо писал картину в комнате, которую он раньше  делил со своим другом-самоубийцей Карлосом Касагемасом. На холсте художник изображает обнажённую Жермен, принимающую ванну, ту самую Жермен, что стала виновницей гибели его товарища. Смерть Касагемаса из-за несчастной любви привела Пикассо к страданиям и социальной изоляции. Художник верил, что написав картину, он сможет дистанцироваться от этого события. Он видел причинно-следственную связь между тем, что он рисовал, и тем, что происходило в его жизни. С самоубийства Касагемаса в творчестве Пабло Пикассо наступил голубой период, где в качестве модели часто выступал его умерший друг. 

«Синяя комната» была первой картиной Пикассо, которую в 1927 году приобрёл американский коллекционер и критик Дункан Филлипс, оценивший эту раннюю работу художника за её цвет и эмоциональный резонанс. В 2014 году в результате молекулярного, рентгеновского и гиперспектрального анализов под слоем краски было обнаружено ещё одно изображение — портрет бородатого мужчины с галстуком-бабочкой. Довольно часто Пикассо записывал старые картины другими изображениями, так как ему не хватало денег на новые холсты. Таким образом, были потеряны многие возможные шедевры живописи.

Примечания 

Картины Пабло Пикассо
Картины из собраний Коллекции Филлипса
Картины с обнажёнными женщинами